Le Championnat de France de football de National 3 2018-2019 est la  du championnat de France de football de cinquième division. Géré jusqu'en 2017 par la FFF, le National 3 est dorénavant géré par les treize nouvelles ligues régionales, à l'exception du groupe Méditerranée-Corse qui reste géré par l'organe fédéral.

Le cinquième niveau du championnat oppose cent soixante-huit clubs français répartis en douze groupes régionaux de quatorze clubs, en une série de vingt-six rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en National 2 lors de la saison suivante alors que les trois dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en ligues régionales, sauf si aucune équipe régionale n'est relégué depuis le National 2 permettant ainsi à une équipe supplémentaire de se maintenir.

Décisions administratives, retraits et repêchages 
En Mars 2018, le placement en redressement judiciaire de l'ES Paulhan-Pézenas confirme la rétrogradation du club d'au moins une division à l'issue de la saison, ayant fini 16 de sa poule, le club est donc rétrogradé directement en Régional 2 permettant ainsi à l'Olympique d'Alès de se maintenir.

Le 4 juin, la Fédération française de football annonce la rétrogradation administrative du Poiré-sur-Vie VF en Régional 2 à la suite de la liquidation de sa SAS, permettant ainsi au RC Fléchois d'être repêché en National 3.

Le 21 juin, plusieurs décisions administratives sont prises par la DNCG ayant une incidence sur les groupes du championnat de National 3. En effet, quatre clubs sont rétrogradés administrativement, le FC Martigues de National 2 en National 3 ainsi que l'AS Beauvais, le Limoges FC et l'ES Viry-Châtillon de National 2 en Régional 1. Ces trois dernières rétrogradations sauvent ainsi respectivement le Saint-Amand FC, le FC Libourne et la réserve du Paris FC.

Dans le même temps, le 20 juin, la commission régionale de gestion des comptes de Normandie annonce la rétrogradation en Régionale 1 de l'USON Mondeville qui avait terminé deuxième lors de la saison 2017-2018. Cette annonce fait le bonheur du Bayeux FC, treizième du groupe de National 3 de Normandie qui se maintient finalement dans cette division.

Le 29 juin, la Commission Régionale de Contrôle des Comptes du Centre-Val de Loire annonce la rétrogradation en Régional 1 du FC Drouais, permettant ainsi le repêchage en National 3 de l'US Châteauneuf-sur-Loire.

Le 5 juillet, la commission d'appel de la DNCG infirme les décisions prise en première instance concernant le FC Martigues, l'AS Beauvais et le Limoges FC. Le premier est maintenu en National 2, le second uniquement relégué en National 3 alors que le troisième n'est plus que rétrogradé d'une seule division. Les conséquences de ces décisions sont que l'AC Amiens se retrouve relégué en National 3, entraînant ainsi la relégation du Saint-Amand FC et du Wasquehal Football, que le FC Libourne n'est plus sauvé et se retrouve relégué en Régional 1 à l'inverse de l'EF Bastiaise qui se voit lui maintenu en National 3.

Groupe Auvergne-Rhône-Alpes

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Bourgogne-Franche-Comté

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Bretagne

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Centre-Val de Loire

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Grand-Est

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Hauts-de-France

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Paris Île-de-France

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Normandie

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Nouvelle-Aquitaine

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Occitanie

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Pays de la Loire

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe Corse-Méditerranée

Clubs participants

Compétition 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football de National 3
 Coupe de France de football 2018-2019
 Championnat de France de football 2018-2019
 Championnat de France de football de Ligue 2 2018-2019
 Championnat de France de football National 2018-2019
 Championnat de France de football de National 2 2018-2019

Liens externes 
 Le National 3 sur fff.fr

Championnat de France de football de National 3
Football M5
France M5
Championnat M5